

Patronyme 
 une famille française d'horlogers et de scientifiques, dont font partie :
 Jean-André Lepaute (1720-1789), horloger du roi, créateur de l'atelier familial ; 
 Jean-Baptiste Lepaute (1727-1802), horloger du roi, frère cadet de Jean-André ;
 Nicole-Reine Lepaute (1723-1788), mathématicienne et astronome française, épouse de Jean-André
 Joseph Lepaute Dagelet (1751-1788), horloger, astronome et scientifique, participa à l'expédition de La Pérouse, fils de Jean-André et Nicole-Reine ;
 Henry Lepaute (1800-1885), horloger et ingénieur mécanicien, neveu de Jean-André.

Autres 
 L'astéroïde (7720) Lepaute et le cratère Lepaute, sur la face visible de la Lune, ont été nommés en mémoire de Nicole-Reine Lepaute.
 La rue Nicole-Reine-Lepaute, dans le  de Paris, porte aussi le nom de l'astronome (1723-1788).

Voir aussi